Ernst Eggimann – scrittore svizzero
 Mario Eggimann – ex calciatore svizzero, difensore centrale
 Olivier Eggimann – calciatore svizzero, centrocampista
 Romy Eggimann – giocatrice svizzera di hockey su ghiaccio